Okręty US Navy o nazwie USS „Palmer”:

 USS „Palmer” (DD-161) był niszczycielem (lata 1918–1922), następnie został przerobiony na trałowiec DMS-5 (lata 1940–1945).
 USS „J.A. Palmer” (SP-319), później USS SP-319, był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917–1919.

Palmer